

Homonyme 

 Abbé Raguenet (vers 1660 - 1723) écrivain littérateur français ;
 Jean-Baptiste Raguenet (1682-1755), comédien et peintre français ;
 Nicolas Raguenet (1715-1793), fils du précédent, peintre français.